Хідни́к — розмовне позначення тротуару, проходу, алеї, пішохідної доріжки. Зараз іноді вживається як український відповідник слова «тротуар».
 Хідни́к — підземний хід
 Хідни́к — прохід з одного приміщення будинку до іншого, двері
 Хідни́к — довгий килим для коридора, постілка
 Хідник або ходок — горизонтальна або похила гірнича виробка для переміщення шахтарів
 Вентиляційний хідник — гірнича виробка
 Косовиковий хідник — гірнича виробка

Див. також 
 Хід
 Доріжка

Примітки